

Codici 
KIWA – codice aeroportuale dell'aeroporto Williams AFB, presso Chandl

Acronimi 
KIWA – Koreatown Immigrant Workers Alliance

Altro 
Kiwa – gruppo musicale finlandese
Kiwa – genere di crostacei
Kiwa – comune giapponese del distretto di Minamimuro
Kiwa – guardiano dell'oceano, in alcune tradizioni popolari Māori